Armand Apell – pugile francese
 David August von Apell – compositore tedesco
 Jan Apell – ex tennista e allenatore di tennis svedese